Le Conquérant est le septième tome de la série fantasy d’Anne Robillard Les Héritiers d'Enkidiev. Il est paru le  aux éditions Wellan Inc. au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
Tandis que les Chevaliers d'Émeraude tentent de comprendre pourquoi les volcans se refroidissent, le jeune Marek provoque le plus grand désastre écologique de tous les temps, obligeant les créatures magique d'Enkidiev à puiser dans toutes leurs ressources pour empêcher le pire.

Comme si ce n'était pas suffisant, au Royaume d'Émeraude, la Reine Swan remet sa couronne à son fils aîné, qui a transcendé la mort. Sa décision ne plaît pas à tout le monde, surtout à la princesse Cornéliane à qui le trône avait été promis.

Insensible au drame qui se déroule à ses pieds, Onyx continue de consolider sa position de pouvoir dans son nouveau château d'An-Anshar, au sommet du plus haut pic de la chaîne volcanique.

Enfin prêt à exécuter son plan de conquête, le renégat s'attaque au peuple le plus belliqueux d'Enlilkisar : les Tepecoalts.

Les Héritiers d'Enkidiev
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2013
2013 en fantasy